IAAF World Challenge Beijing 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 20 maja 2015 w Pekinie. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Chinach
2015 w Chinach
Sport w Pekinie